Osoby o tym nazwisku:
 Fritz Felix Piepes – austriacki tenisista, olimpijczyk
 Jakub Piepes – polski aptekarz, ekonomista, poseł do austriackiego parlamentu
 Jakub Piepes-Poratynski – żydowski farmaceuta, poseł do Rady Państwa